Queen's College, Queens' College eller Queens College  kan syfta på:

College

Australien 
 Queen's College, University of Melbourne, college vid universitetet i Melbourne
 Queen's College North Adelaide, tidigare skola

Bahamas 
 Queen's College, Nassau, Bahamas

Barbados 
 Queen's College, Barbados

England 
 The Queen's College, Oxford, college vid Oxfords universitet
 Queens' College, Cambridge, college vid Cambridges universitet

 Queen's College, Birmingham, tidigare högskola, idag del av Birminghams universitet och Queen's College i Edgbaston
 Queen's College, Edgbaston, teologisk högskola i Birmingham
 Queen's College, London
 Queen's College, Taunton

Guyana 
 Queen's College, Guyana

Hongkong 
 Queen's College, Hong Kong

Kanada 
 Queen's College, Newfoundland, college vid Memorial University of Newfoundland

Nigeria 
 Queen's College, Lagos, Nigeria

Skottland 
 Queen's College, Edinburgh, tidigare college i Edinburgh

Spanien 
 Queen's College, Spanien

Sri Lanka 
 Queen's College, Colombo

Sydafrika 
 Queen's College, Queenstown, Eastern Cape

USA 
 Queens College, City University of New York, universitet i stadsdelen Queens, New York.
 Queens University of Charlotte, North Carolina

Universitet grundade som "Queen's College" 
 Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada (1841–1877)
 Queen's University Belfast, Nordirland (1845–1908)†
 University College Cork, Republic of Ireland (1845–1908)†
 University of Dundee, Dundee, Skottland, (1954–1967)
 National University of Ireland, Galway, Irland (1845–1908)†
 Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA (1766–1825)